Występy w europejskich pucharach holenderskiego klubu piłkarskiego AFC Ajax.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar Europy

Puchar Interkontynentalny

Bibliografia 
 

AFC Ajax
Holenderskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach